Ломакин, Алексей:
 Ломакин, Алексей Иванович (род. 1926) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда (1981).
 Ломакин, Алексей Максимович (1897—1943) — стрелок, Герой Советского Союза.
 Ломакин, Алексей Яковлевич (1914—1988) — командир пулемётной роты, капитан, Герой Советского Союза.